Agostino Galdieri – botanico italiano
 Eugenio Galdieri – architetto italiano
 James Anthony Galdieri – politico statunitense
 James J. Galdieri – avvocato e politico statunitense
 Michela Galdieri – attrice italiana
 Michele Galdieri – commediografo, paroliere e sceneggiatore italiano
 Rocco Galdieri – poeta e giornalista italiano